Ez a lista Colorado állam megyéit sorolja fel.

A lista

Források 
 

Colorado megyéi
Közigazgatási listák